Fjodorovka může znamenat:

 Fjodorovka (řeka) — řeka v Kirovské oblasti, přítok řeky Kobry.

 Fjodorovka (Tuva) — obec v Tuvinské republice.
 Fjodorovka (Samarská oblast) — obec v Samarské oblasti.

 Fjodorovka (Kazachstán) — obec v Kazachstánu.
 Fedorivka – sídlo městského typu v Luhanské oblasti na Ukrajině rusky nazývané Fjodorovka